

Nome generico 
Delfino – cetaceo
Delfino – nome proprio di persona italiano
Delfino – stile di nuoto
Delfino – simbolo dell'araldica
Delfino – titolo spettante all'erede al trono di Francia (e per un certo periodo anche all'erede del conte d'Alvernia) e, per estensione, qualunque erede di un personaggio in vari campi (ad esempio negli affari)
Dolfin (poi Delfin[i]) – famiglia del patriziato veneziano

Persone 
 Angelo Delfino – imprenditore italiano del settore tessile e alimentare
 David Delfino – hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato italiano
 Federico Delfino – astronomo, filosofo e matematico italiano
 Francesco Delfino – militare italiano, ed ufficiale del Sismi
 Giovanni Delfino – calciatore italiano, di ruolo terzino sinistro
 Giulio Delfino – giornalista e radiocronista sportivo italiano
 Giuseppe Delfino – schermidore italiano, specializzato nella spada
 Leone Delfino – politico italiano
 Leopoldo Parodi Delfino – imprenditore e politico italiano
 Luciano Delfino – allenatore e giocatore di calcio italiano, di ruolo centrocampista
 Majandra Delfino – cantante e attrice statunitense di origine venezuelana
 Marieh Delfino – attrice venezuelana
 Raffaele Delfino – politico italiano
 Teresio Delfino – politico italiano

Altro 
Alfa Romeo Alfa 6 Bertone Delfino – concept car prodotta dall'Alfa Romeo nel 1983
Bombrini Parodi Delfino – azienda italiana attiva nella chimica
Castel Delfino – lungo la strada che da Giovo Ligure porta a Pontinvrea (SV)
Delfino – costellazione
Delfino – sommergibile italiano del 1892
Delfino – sommergibile italiano del 1930
 Magistratura dei Delfini – squadra di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa
Motom Delfino – motocicletta prodotta dalla casa italiana Motom dal 1952 al 1957
 ASD Delfino – squadra di calcio a 5

Pagine correlate
Dolfi
Delfini